Страсбургский пирог — деликатесный паштет из фуа-гра с добавлением трюфелей, рябчиков и перемолотой свинины. Запекается в тесте для сохранения формы. Был изобретён нормандским поваром Жаном-Жозефом Клозом в 1782 году. В XVIII—XIX веках повара готовили только фарш, а запекать его относили к булочнику. В современном Страсбурге паштет до сих пор часто продают в кондитерских.

В романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» страсбургский пирог присутствует на столе его героя:

«Вошёл: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым».

В пушкинские времена страсбургский пирог доставляли в Россию из Франции в ящиках со льдом, прокладывая между паштетом и тестом слой смальца или гусиного жира.

Фёдор Михайлович Достоевский упоминает блюдо при описании разгульного поведения Дмитрия Карамазова в романе «Братья Карамазовы»:

 …в Мокром он запоил шампанским сиволапых мужиков, деревенских девок и баб закормил конфетами и страсбургскими пирогами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рецепт приготовления страсбургского пирога

Пироги
Французская кухня
Блюда из субпродуктов
Блюда из птицы